Шадчино — топоним в России. Распространён локально, в Екатериновском районе Саратовской области.

 Шадчино — упразднённый населённый пункт, ныне урочище в Новосёловском муниципальном образовании.
 Шадчино — упразднённый населённый пункт, ныне урочище в Галаховском муниципальном образовании.